Beecke est un nom propre germanique qui signifie « ruisseau ». Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Henri Beecke (1877-1954), artiste-peintre alsacien, graphiste et portraitiste français alsacien ;
 Ignaz von Beecke (1733-1803), compositeur allemand.

Voir aussi 
 , variante néerlandaise.